Saint-Christol (Ardèche)
 Saint-Christol (Hérault)
 Saint-Christol (Vaucluse)
ook:
Saint-Christol-de-Rodières,  Gard 
Saint-Christol-lès-Alès,  Gard